2 miejscowości w Polsce: 
 Stradzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Stradzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska